

Aziende 
 AMC – azienda di trasporto pubblico di Catanzaro (Italia)
 AMC (American Motors Corporation) – casa automobilistica statunitense
 AMC Airlines – compagnia aerea egiziana

Cinema 
 AMC (Alleanza mondiale del cinema o Alliance Mondiale du Cinema o World Cinema Alliance) - 
 AMC (Associazione montatori cinematografici e televisivi)

Codici 
 AMC – codice vettore ICAO di Air Malta
 AMC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Amchitka di Am-Timan (Ciad)
 amc – codice ISO 639-3 della lingua amahuaca

Informatica 
 AMC – formato file multimediale

Sport 
 AMC (Associazione Milanese del Calcio) – Società calcistica milanese che giocò in massima divisione nei primi campionati italiani (1913-1914 e 1914-1915)

Telecomunicazioni 
 AMC (Albanian Mobile Communications) – operatore di telefonia mobile albanese

Televisione 
 AMC – canale televisivo statunitense

Trasporti 
 AMC (Armed Merchant Cruiser) – incrociatore mercantile armato

Videogiochi 
 A.M.C.: Astro Marine Corps – videogioco per computer del 1989